Phek (district), een district van de Indiase staat Nagaland
 Phek (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Phek